A királycsel egy olyan megnyitás a sakkban, melynek a kezdőlépései a következők:

1.e4 e5

2.f4

Az egyik legrégebben ismert és dokumentált sakkmegnyitás: a 17. századi sakkozó, Giulio Polerio is vizsgálta. A megnyitás fénykorában a nagymesterek közül a leggyakrabban François-André Danican Philidor és Siegbert Tarrasch játszotta. Később olyan játékosok is, mint Joseph Gallagher, Trent German, Nigel Short és Alekszej Fedorov is előszeretettel foglalkoztak vele.  Lényege, hogy világos gyalogot áldoz azért, hogy elterelje sötét e gyalogját a fontos d-vonal védelméről. A Sakkmegnyitások Enciklopédiájában a C30-tól egészen a C39-ig tart.

Elágazások
Alapvetően két csoportba sorolhatók: mikor sötét elfogadja a gyalogot, és mikor elutasítja. Utóbbiba beletartoznak az ellencselek.

Elutasított királycselek

Panteldakis ellencsel
A legrégebben ismertebb a Pandeldakis ellencsel, melyben sötét 2... f5?!-t lép. Gioachio Greco használta először 1625-ben, akkor nyert sötéttel. Ennek ellenére kétes, mert Vh5+ után világos jól fog állni.

Falkbeer ellencsel
Egy másik, a Falkbeer ellencsel, melyet Ernst Flakbeer, 19. századi osztrák sakkozóról nevezték el. Itt a kezdő lépések után sötét 3... d5-öt lép. Világos általában leüti a d gyalogot, majd sötét e4-t lép. Ez gyalogot áldoz a jobb fejlődés érdekében, világos e4 után d3! lép. Így nem hagyja nyugton az e gyalogot.

Nimzowitch ellencsel
A Nimzowitch ellencsel, mely a Falkbeer ellencsel egy modernebb variációja. 2...d5 3 exd5 c6!?, ahol sötét nem aggódik a gyalogok helyzete miatt, mert aktívabbak a tisztjei, de világosnak jobb a gyalogszerkezete, ami a végjátékban tükröződhet.

Klasszikus védelem
Sötét 2...Fc5-t lép. Ez a klasszikus királycsel, ahol sötét megakadályozza az esetleges rövid sáncot. Világosnak ez olyan kellemetlen, hogy gyakran két tempót is áldoz, hogy Hc3, majd Ha4-gyel lecserélje a futót c5-n, vagy b6-n. Ez magában rejt egy csapdát is. Ha világos lecseréli a gyalogot fxe5?-tel, akkor Vh5+ -kal bástyát veszít, vagy ha világos e2-re lép királlyal, akkor Vxe4 matt jön. Kezdő játékosok, akik nem ismerik a megnyitást, és megjátsszák, gyakran esnek bele a csapdába. A klasszikus védelem gyakran megy át a bécsi megnyitásba, vagy a futójátékba.

Elfogadott királycsel
Mint említettük, sötét általában elfogadja gyalogot. Innen több lehetőség is van, de két fő elágazás: Hf3, a huszár királycsele, ami megakadályozza Vh5+ -t, a másik pedig Fc4, ami a futó királycsele. Ebben az esetben sokszor játszottak a 19. században Vh5+ -t, Kf1-t, majd Hf3-mal tempót nyer világos. Van még több elágazás a harmadik lépésben, ezek közül a legfontosabbak:
 3.b3?! – az Orsini csel
 3.Hc3 – a Mason csel, a Keres csel, a Parnu csel, vagy a Requena csel
 3.d4 – a Villemson csel, vagy Steinitz csel
 3.Fb5 – a Shurig csel
 3.Fe2 – a Lesser Futócsel vagy Tartakower csel
 3.Ve2 – Basman csele
 3.Vf3 – a Breyer csel, magyar csel, vagy Carrera csel
 3.Vg4 – a Dodo csel
 3.Vh5?! – a Carrera csel
 3.g3?! – a Gaga csel
 3.He2 – a Párizsi csel
 3.h4 – a Stamma csel vagy Leonardo csel
 3.Hh3 – a Eisenberg csel
 3.Kf2?! – a Tumbleweed csel, részeg király, vagy a király saját csele

A klasszikus variáció
Az alap változata: 3.  Hf3, majd g5. Innen két fő szál van: h4, a párizsi támadás, és a Kieseritzky csel, ami a He5 
lépés, és relatív helyzeti jellegű.

Becker védelem
Lényege, hogy sötét Hf3 után h6-tal gyalogláncot alakítson ki h6-g5-f4-gyel, miközben elkerüli a Kieseritzky cselt. Világos h4-gyel próbálja aláásni a gyalogláncot.

Cunningham védelem
Sötét legagresszívabb válasza: Fe7, ami végképp megakadályozza sáncolást Fc4 után Fh4+ -kal. A modern játékban inkább 4...Hf6-t lépnek, ez az úgynevezett modern Cunningham.

Schallopp védelem
3.Hf3, és 3... Hf6, amivel sötét meg akarja tartani a gyalogot. Világos általában e5-t lép, amire sötét Hh5-t. Ma már nem olyan elterjedt körben használják, mert nyitja a vonalat, amin világos bástyaáldozattal hatalmas támadást indíthat:4.e5 Hh5 5.d4 g5 6.h4 g4 7.Hg5 Hg3 8.Fc4! Hxh1 9.Fxf7 + Ke7 10.Hc3. Sötét elveszne.

Modern védelem (Abháziai védelem)
Hf3- majd d5-tel hasonló a gondolatmenete, mint a Flakbeer ellencselnek. Sötét az anyagnyerésre törekszik, úgy, hogy közben nem kívánja megtartani a gyalogelőnyt.

Fischer védelem
,,Minden csel cáfolata ott kezdődik, hogy elfogadjuk. A királycsel is eltörött, erejét vesztette" - R. Fischer. Fischer szerint a legjobb folytatás: Hf3 után d6. Miután kikapott Borisz Szpasszkijtól, aki Kieseritzky cselt alkalmazta eldöntötte, hogy kideríti, mi a legjobb folytatás. 1961-ben az American Chess negyedévente publikált írásában jelentette meg az elemzését, ami d6-ról szólt. Szerinte ez egy magas szintű kiváró lépés.

A Sakkmegnyitások Enciklopédiája
 A C31 alatt található a Falkbeer ellencsel.
 A C32: Az előző állásból a következő: 3. exd5 e4 4. d3 Hf6. Ezt többek között Paul Morphy, vagy Charousek Rezső újítása.
 C33: A klasszikus elfogadott királycsel 2... exf4
 C34 A Fischer-védelem, ami 3. Hf3 lépéssel folytatódik. Ez a huszár királycsele.
 C35 Cunningham-védelem, ami világos 3. Hf3-ja után 3... Fe7-t lép sötét.
 C36 Abháziai védelem, mely 3. Hf3-ra d5 lépés következik.
 C37 Quadee-csel, ami 3. Hf3-ra g5-t lép. Ennek alváltozata a Muzio-csel, ami g5-re Hc3(vagy Fc4), majd g4-re világos 0-0-t lép.
 C38 Philidor (vagy Hanstein) csel, ahol 4. Fc4-re sötét Fe7-t lép.
 C39 Az Allagier- és Kiesertsky-cselek

Források
 Korchnoi, Victor; Zak, V. G. (1974). King's Gambit. Batsford. .
 Estrin, Yakov; Glazkov, I. B. (1982). Play the King's Gambit. .
 Schiller, Eric (1989). Who's Afraid of the King's Gambit Accepted?. Thinkers Pr Inc / Chessco. .
 Gallagher, Joe (1993). Winning With the King's Gambit. Henry Holt. .
 Johansson, Thomas; Wallin, Maria (Illustrator) (2005). The Fascinating King's Gambit. Trafford on Demand. .
 Pinski, Jan (2009). The King's Gambit. Quality Chess. .
 http://chesssweets-sakkcsemege.blogspot.com/2011/09/megnyitasok-kiralycsel.html

Sakkmegnyitások